Barroso kan syfta på följande:

 José Manuel Barroso, portugisisk politiker
 Barroso (ort), Minas Gerais, Brasilien
 Barroso (kommun), Minas Gerais, Brasilien